Open de Nice Côte d’Azur 2012 — 27-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Ницца и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 21 по 27 мая. Соревнование завершало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Николас Альмагро
 в парном разряде —  Эрик Буторак и  Жан-Жюльен Ройер

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном соревновании стал Джон Изнер (тогдашняя 10-я ракетка мира); однако американец не смог подтвердить свой статус, уступив уже в четвертьфинале. В его отсутствие титул достался третьей ракетке турнира Николасу Альмагро, который в финальном матче оказался сильнее Брайана Бейкера, начавшего соревнование с отборочного турнира.

В парном соревновании формальные фавориты выступили более удачно: братья Брайаны, проиграв за четыре матча турнира лишь сет, завоевали свой 78-й совместный титул на соревнованиях основного тура ассоциации. В финале они переиграли несеянную команду Оливер Марах / Филип Полашек. Прошлогодние победители: Эрик Буторак и Жан-Жюльен Ройер — участвовали в турнире-2012 в составе разных дуэтов — американец (в паре с Бруно Соаресом) уступил уже на старте, а нидерландец (в альянсе с Айсамом-уль-Хаком Куреши) добрался до полуфинала, где уступил будущим чемпионам.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Николас Альмагро обыграл  Брайана Бейкера со счётом 6-3, 6-2.
 Альмагро выигрывает 2-й титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бейкер уступил дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

|RD1-seed03=
|RD1-team03= К.Малисс
|RD1-score03-1=7|RD1-score03-2=6|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Я.Лу
|RD1-score04-1=5
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Н.Давыденко
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= М.Эбден
|RD1-score06-1=3
|RD1-score06-2=3
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= А.Фалья
|RD1-score07-1=63
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=1
|RD1-seed08=7
|RD1-team08= Д.Истомин
|RD1-score08-1=7|RD1-score08-2=1
|RD1-score08-3=6|RD1-seed11=Q
|RD1-team11= Б.Бейкер
|RD1-score11-1=62
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=7
|RD1-seed12=
|RD1-team12= С.Стаховский
|RD1-score12-1=7
|RD1-score12-2=4
|RD1-score12-3=5

|RD1-seed13=
|RD1-team13= М.Кукушкин
|RD1-score13-1=6|RD1-score13-2=7|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=Q
|RD1-team14= С.Куэрри
|RD1-score14-1=2
|RD1-score14-2=5
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= Л.Лацко
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=3
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=5
|RD1-team16= Б.Томич
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= Дж. Изнер
|RD2-score01-1=7|RD2-score01-2=7|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= К.Малисс
|RD2-score02-1=63
|RD2-score02-2=65
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= Н.Давыденко
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=1
|RD2-score03-3=6
|RD2-seed04=7
|RD2-team04= Д.Истомин
|RD2-score04-1=4
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=3

|RD2-seed05=4/wc
|RD2-team05= Г.Монфис
|RD2-score05-1=3
|RD2-score05-2=69
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=Q
|RD2-team06= Б.Бейкер
|RD2-score06-1=6|RD2-score06-2=7|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= М.Кукушкин
|RD2-score07-1=3
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=7
|RD2-seed08=5
|RD2-team08= Б.Томич
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=2
|RD2-score08-3=5

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= Дж. Изнер
|RD3-score01-1=4
|RD3-score01-2=64
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=
|RD3-team02= Н.Давыденко
|RD3-score02-1=6|RD3-score02-2=7|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=Q
|RD3-team03= Б.Бейкер
|RD3-score03-1=4
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=7
|RD3-seed04=
|RD3-team04= М.Кукушкин
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=3
|RD3-score04-3=64

|RD4-seed01=
|RD4-team01= Н.Давыденко
|RD4-score01-1=7
|RD4-score01-2=4
|RD4-score01-3=2
|RD4-seed02=Q
|RD4-team02= Б.Бейкер
|RD4-score02-1=65
|RD4-score02-2=6|RD4-score02-3=6}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Боб Брайан /  Майк Брайан''' обыграли  Оливера Мараха /  Филипа Полашека со счётом 7-6(5), 6-3.
 Боб выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 78-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Майк выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 80-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Open de Nice Côte d’Azur

 Мировой тур ATP 2012 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт   

 
 

Франция
Спорт во Франции в 2012 году
Май 2012 года
2012